HMS Shark je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Shark (1894) 
 HMS Shark (1912) 
 HMS Shark (1916) 
 HMS Shark (N54) 
 HMS Shark (G03) 

Shark